Бектеши () — фамилия албанского происхождения. Известные носители:

 Бектеши, Бесник (род.1941)) — албанский политический, государственный и общественный деятель.
 Бектеши, Крешник (род.1985) — политический и государственный деятель Северной Македонии.
 Бектеши, Мухарем (1918—1944) — Народный герой Югославии.